Rüti kan avse följande:

 Rüti, Glarus – ort i kantonen Glarus, Schweiz
 Rüti, Zürich – ort och kommun i kantonen Zürich, Schweiz
 Rüti bei Büren – ort och kommun i kantonen Bern, Schweiz
 Rüti bei Lyssach – ort och kommun i kantonen Bern, Schweiz
 Rüti bei Riggisberg – ort i kantonen Bern, Schweiz